Vendelinus ist ein großer Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite, am östlichen Rand des Mare Fecunditatis, südlich des Kraters Langrenus und nördlich von Petavius. Der Kraterrand ist stark erodiert, der Kraterboden bis auf Nebenkrater weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem flämischen Astronomen Govaert Wendelen offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Vendelinus auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)